Miejscowości w USA:
 Ford City – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Ford City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong